Le terme cigarier est un nom vernaculaire donné à plusieurs espèces d'insectes. Ce sont tous des  insectes ravageurs de l'ordre des coléoptères, répartis dans la famille des Rhynchitidae (ou des Attelabidae selon les classifications) de la super-famille des Curculionoidea (charançons). Ce nom provient de la capacité des femelles de rouler les feuilles de divers végétaux en forme de cigare pour y pondre leurs œufs. Seulement en cas d'attaques massives, la fonction chlorophyllienne peut être sensiblement réduite et nuire à la santé du végétal (vigne).

Espèces appelées cigarier 

genre Apoderus
Apoderus coryli, le cigarier du noisetier ou apodère du noisetier  
genre Byctiscus :
Byctiscus betulae, le cigarier de la vigne
Byctiscus populi, le cigarier du peuplier
genre Deporaus :
Deporaus betulae
genre Attelabus :
Attelabus bipustulatus 
Attelabus nigripes
Attelabus nitens, le cigarier du chêne

Voir aussi

Autres espèces capables d'enrouler les feuilles 
Les cigariers ne sont pas les seules espèces d'insectes à posséder cette faculté, c'est aussi le cas
de chenilles de lépidoptères (papillons) comme Anacampsis populella (Clerck, 1759) ;
d'hyménoptères adultes comme Megachile rotundata qui découpe des feuilles en "rondelles" pour les assembler en logettes à la forme de petits cigares.

Coléoptère (nom vernaculaire)
Type d'insecte ravageur
Rhynchitidae
Nom d'insecte ambigu